Camilo Ponce Enríquez steht für:

 Camilo Ponce Enríquez, 1956–1960 Präsident von Ecuador

Nach Camilo Ponce Enríquez wurden folgende Orte und Verwaltungsgebiete in Ecuador benannt:
 Kanton Camilo Ponce Enríquez, Kanton in der Provinz Azuay
 Camilo Ponce Enríquez (Azuay), Parroquia urbana und Hauptort im Kanton Camilo Ponce Enríquez, Provinz Azuay
 Camilo Ponce Enríquez (Babahoyo), Parroquia urbana im Kanton Babahoyo, Provinz Los Ríos